Вале́рий Ники́тин:
 
 Никитин, Валерий Валентинович (род. 1940) — марийский археолог.
 Никитин, Валерий Васильевич (род. 1941) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Никитин, Валерий Тимофеевич (род. 1942) — советский и российский художник.